Ла Агухита има више значења:

 Ла Агухита (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Агухита, Ел Куирандал (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Агухита (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику